Comox est un terme pouvant désigner :

Langue
Comox, langue amérindienne de la Colombie-Britannique

Toponyme
Comox, ville de Colombie-Britannique au Canada
Comox, ancienne circonscription provinciale britanno-colombienne (1871-1991)
Comox—Alberni, ancienne circonscription fédérale canadienne
Comox—Atlin, ancienne circonscription fédérale canadienne
Comox—Powell River, ancienne circonscription fédérale canadienne
District régional de Comox Valley, district de Colombie-Britannique
District régional de Comox-Strathcona, ancien district de Colombie-Britannique
Base des Forces canadiennes Comox, base militaire de l'Armée canadienne, et la  Escadre Comox
Comox Glacier, glacier de l'île de Vancouver